Nossa Senhora de Fátima bezeichnet:

 Nossa Senhora de Fátima, eine Marienerscheinung von Fátima, siehe Unsere Liebe Frau

Nossa Senhora de Fátima ist der Name folgender Orte:
 Nossa Senhora de Fátima (Aveiro), eine Gemeinde in Aveiro
 Nossa Senhora de Fátima (Entroncamento), eine Gemeinde in Entroncamento
 Nossa Senhora de Fátima (Lissabon), eine Gemeinde in Lissabon
 Nossa Senhora de Fátima (Macau), ein Bezirk in Macau